Sobienie-Jeziory est le nom :

Toponymie
en Pologne:
 de la gmina de Sobienie-Jeziory, dans le powiat d'Otwock, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Sobienie-Jeziory, chef-lieu de cette gmina